Wienecke ist der Familienname folgender Personen:

 Falk Wienecke (1944–2010), deutscher Arzt und Filmautor
 Otto Wienecke (1902–nach 1940), deutscher Parteifunktionäre (NSDAP)
 Rudolf Wienecke (1925–2011), deutscher Physiker
 Werner Wienecke (* 1944), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:
 Wiemecke
 Wienecke-Eiszunge
 Wiencke
 Wienec
 Wyneken